Por EM você pode estar procurando por:

 Esclerose Múltipla - mal que acomete o sistema nervoso
 End-of-Medium - comando em linguagem de máquina, utilizado na informática
 em (tipografia), uma unidade de medida
 Estado de Minas, jornal sediado em Belo Horizonte

Em pode ser:
acorde de mi menor ou sua tonalidade, a qual contém um sustenido na sua armadura de clave.

Desambiguações de siglas